Zabeltitz steht für:
 Zabeltitz, Ortschaft in der Großen Kreisstadt Großenhain in Sachsen
 Zabeltitz-Treugeböhla, von 1973 bis 1993 existierende Gemeinde im (Land-)Kreis Großenhain und danach Ortschaft in der Gemeinde Zabeltitz
 Gemeinde Zabeltitz, von 1994 bis 2009 existierende Gemeinde
 Zabeltitz, sächsisches Adelsgeschlecht, siehe Zobeltitz (Adelsgeschlecht)

Zabeltitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Zabeltitz († nach 1501), Rittergutsbesitzer in der Niederlausitz
 Ernst von Zabeltitz (1871–1953), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Friedrich Ernst von Zabeltitz (1723–1773), preußischer Oberst 
 Johann Ernst von Zabeltitz (1729–1791), königlich preußischer Generalmajor